Buckeye kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Buckeye (Arizona)
Buckeye (Iowa)